Ло́фленд () — английская фамилия.

 Лофленд, Джейкоб (род. 1996) — американский актёр кино и телевидения.
 Лофленд, Джон (род. 1936) — американский социолог.